Негито — озеро в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Находится в 58 км к юго-востоку от Нового Уренгоя. В озеро впадает несколько безымянных речушек, вытекает протока в реку Нигебнеяяха, правый приток Ямсовея (бассейн реки Пур). В озере обитает щука, налим, окунь, сарога.

Ссылки 
 Негито в Викимапии

Озёра Пуровского района